Спартак Ахметов:
 Ахметов, Спартак Галеевич (род. 1949) — депутат Государственной Думы РФ пятого созыва.
 Ахметов, Спартак Фатыхович (1938—1996) — советский учёный-геолог, поэт, писатель-фантаст.